Тираж:
 Тираж — общее число экземпляров печатного издания или количество фильмокопий.
 Тираж сахарный — уваренный ароматизированный сахарный сироп, используемый для глазировки.
 Тираж — разъезд, Новоилецкий сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области.

См. также 
 Тиражирование — процесс производства необходимого количества экземпляров издания/изделия (также см. размножение).
 «Выйти в тираж» — крылатое выражение, применяемое для обозначения спада активной профессиональной деятельности кого-либо, окончания успешного творческого периода (напр., «писатель вышел в тираж», то есть «исписался»). Объясняется тем, что в коммерческой практике XIX века для части ценных бумаг проводились «тиражи» (фр. tirage, от глагола tirer — букв. вытягивать): тиражи выигрышей и тиражи «погашения». При тираже выигрышей становились известны бумаги, которые выигрывают в лотерее. При тираже погашения — те бумаги, которые исключаются из дальнейших розыгрышей и будут «погашены», т.е. по ним будут выплачены деньги по номиналу, что было крайне невыгодно для владельца. Поэтому выражение «выйти в тираж», по аналогии с ценной бумагой, вышедшей в тираж погашения, стало синонимом окончания успешной деятельности, потери надежд.

Примечания